LLC steht für:
 Land Locked Country, die englische Bezeichnung von Binnenstaat
 Last-Level Cache, die letzte Ebene in der Computer-Speicherhierarchie, vor dem Hauptspeicher
 Limited Liability Company, eine US-amerikanische Gesellschaftsform
 Literary and Linguistic Computing, eine linguistische Fachzeitschrift von Oxford Journals
 LLC1 und LLC2, in der DDR entwickelte Heim- und Lerncomputer
 Logical Link Control, ein Netzwerkprotokoll
 Luxembourg Learning Centre, Teil des Universitätscampus Belval, Luxemburg
 Praktica LLC, eine Spiegelreflexkamera des Herstellers Pentacon
 Cagayan North International Airport (IATA-Code), Flughafen der Cagayan Special Economic Zone, Provinz Cagayan, Philippinen
 Small Planet Airlines (Litauen) (ICAO-Code), litauische Fluggesellschaft
 Bahnhof Leipzig-Connewitz (DS100-Code), deutscher Bahnhof

llc steht für:
 Lele (Mande-Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Mande-Sprachen in Guinea

Abkürzung